Федорчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Федорчук Анатолій Соловйович (1959—2020) — міський голова Борисполя (2006—2020)
 Федорчук Богдан Петрович — співголова ГО «Самооборона Борщівського району», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Федорчук Валерій Юрійович (1988) — український футболіст, гравець молодіжної збірної України
 Федорчук Віталій Васильович (1918—2008) — радянський політичний та військовий діяч
 Федорчук Віталій Віталійович (1942—2012) — радянський і російський математик
 Федорчук Ігор Олександрович (1919—2008) — льотчик, Герой СРСР
 Федорчук Олег Вікторович (1961) — український тренер, радянський футболіст.
 Федорчук Олександр Гнатович — майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Федорчук Павло Степанович (1914 — †1979) — Герой СРСР
 Федорчук Сергій (1981) — український шахіст, гросмейстер (2002)
 Федорчук Станіслав Сергійович (1959—2020) — український політик, колишній член Партії регіонів, ексмер Борисполя
 Федорчук Юрій Миколайович — український футболіст, воротар ФК «Волинь»
 Федорчук Ярослав — публіцист і новинар
 Федорчук Ярослав Петрович (1936) — український політик

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук